Department for Disarmament Affairs
Dichloordifenylazijnzuur
Digital Differential Analyzer
Dual Diagnosis Anonymous
Dutch Dakota Association
De Dubbele Arend